est un film dramatique japonais réalisé par Mipo O sur un scénario de  basé sur le roman homonyme de  et sorti en 2014.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : 
 Titre original : 
 Réalisation : Mipo O
 Scénario : , d'après le roman  de 
 Photographie : 
 Montage : Etsuko Kimura
 Décors : 
 Musique : 
 Société de production : Wilco Co.
 Pays d'origine : 
 Langue originale : japonais
 Format : couleur - 2,35:1
 Genre : drame
 Durée : 120 minutes
 Dates de sortie :
 Japon :

Distribution 
  : Tatsuo Sato
 Chizuru Ikewaki : Chinatsu Ōshiro
 Masaki Suda : Takuji Ōshiro
 Kazuya Takahashi : Nakajima
 Shōhei Hino : Matsumoto
 Hiroko Isayama : Kazuko Ōshiro
 Taijirō Tamura : Taiji Ōshiro
 Eita Okuno : 
 Morio Akada :

Distinctions

Récompenses 
 2014 : prix du meilleur réalisateur au Festival des films du monde de Montréal
 2015 : prix Blue Ribbon du meilleur réalisateur pour Mipo O

Sélections 
 Le film a été choisi comme entrée pour le Japon pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à la  des  Oscars, mais n'a pas été retenu.
 2014 : en compétition pour le Grand prix des Amériques au Festival des films du monde de Montréal

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Liste des longs métrages japonais proposés à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère

Liens externes 
 
  
  

Film japonais sorti en 2014
Film dramatique japonais
Film réalisé par Mipo O
Film en japonais
Adaptation d'un roman japonais au cinéma